Le mot mirliton peut désigner :

Objets 

 un mirliton, petit instrument de musique entaillé à la façon des flutes ;
 un mirliton, terme québécois pour désigner la langue de belle-mère, objet de farces et attrapes ;
 un mirliton, couvre-chef tubulaire en feutre orné d'une flamme en tissu, et utilisé par les régiments de hussards au  (antérieur et différent du shako) ;
 un mirliton, louis d’or du millésime 1723 ;

Œuvres et lieux artistiques 

 en littérature, l'expression des « vers de mirliton » désignent des vers peu travaillés ;
Mirliton, une bande dessinée animalière réalisée par Raoul Cauvin et Raymond Macherot ;
Mirliton, un film belge réalisé par Rob Van Eyck en 1977 ;
la « Danse des mirlitons », une pièce musicale et dansante de l’ du ballet Casse-Noisette de Piotr Ilitch Tchaïkovski ;
Le Mirliton, un cabaret fondé par Aristide Bruant en 1885 ;

En communication 

 un mirliton, un signal d'avertissement ferroviaire français ;

En cuisine et biologie 

 des pâtisseries spécialités culinaires de Normandie :
le mirliton de Pont-Audemer, un biscuit garni roulé,
le mirliton de Rouen, une tartelette ;
 un mirliton, une plante et un fruit de la famille des cucurbitacées.

Homonymie de titre